Les   et  sont une paire de sanctuaires shinto de Kyōto, au Japon. Ils comptent parmi les plus vieux du pays et sont tous deux dédiés à Kamo Wake-ikazuchi, le kami du tonnerre. Ils sont classés monuments historiques de l'ancienne Kyōto et font partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Kamo no Nagatsugu (1139-1172 ou 1173), le père du poète Kamo no Chōmei, officia en tant que supérieur au .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Michael Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, Santa Barbara, Californie, ABC-CLIO, 2003 .
 Theodore de Bary, Donald Keene et Yoshiko Kurata Dykstra, Sources of Japanese Tradition, New York, Columbia University Press, 1958 .
 John Benson, Japan, Londres, Dorling Kindersley, 2003  .
 John Breen et Mark Teeuwen, Shinto in History: Ways of the Kami, Honolulu, University of Hawaii Press, 2000 .
 Sylvie Guichard-Anguis et Okpyo Moon, Japanese Tourism and Travel Culture, Londres, Taylor & Francis, 2009   .
 John Whitney Hall, Donald Shively et William H. McCullough, The Cambridge History of Japan: Heian Japan, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 .
 John K. Nelson,  Enduring Identities: The Guise of Shinto in Contemporary Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 2000 .
 George W. Perkins, The Clear Mirror: A Chronicle of the Japanese Court During the Kamakura Period (1185-1333), Stanford, Stanford University Press, 1998 .
 Richard Ponsonby-Fane, Kamo-mioya Shrine, Kobé, J. L. Thompson, 1934 .
 Richard Ponsonby-Fane, Kyoto: The Old Capital of Japan, 794-1869, Kyoto, Ponsonby Memorial Society, 1956 .
 Richard Ponsonby-Fane, The Imperial House of Japan, Kyoto, Ponsonby Memorial Society, 1959 .
 Richard Ponsonby-Fane, Studies in Shinto and Shrines, Kyoto, Ponsonby Memorial Society, 1962 .
 Richard Ponsonby-Fane, Vicissitudes of Shinto, Kyoto, Ponsonby Memorial Society, 1963 .
 Richard Ponsonby-Fane, Visiting Famous Shrines in Japan, Kyoto, Ponsonby-Fane Memorial Society, 1964 .
 Thomas Philip Terry,  Terry's Japanese empire: including Korea and Formosa, with chapters on Manchuria, the Trans-Siberian railway, and the chief ocean routes to Japan; a guidebook for travelers, New York, Houghton Mifflin, 1914 .
 Post Wheeler, The Sacred Scriptures of the Japanese: With All Authoritative Variants, Chronologically Arranged, Setting Forth the Narrative of the Creation of the Cosmos, the Divine Descent of the Sky-Ancestor of the Imperial House and the Lineage of the Earthly Emperors, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1976  .

Articles connexes 

 Chokusaisha
 Liste de sanctuaires shinto à Kyoto
 Saiin
 Système moderne de classement des sanctuaires shinto
 Vingt-deux sanctuaires

Lien externe 
 .

Sanctuaire shinto à Kyoto
Monument historique de l'ancienne Kyoto inscrit au patrimoine mondial
Préfecture de Kyoto
Kyoto
Trésor national dans la préfecture de Kyoto